keukengerei, zie garde (keukengerei)
een lijfwacht
pretoriaanse garde
Zwitserse Garde
Garde du corps du roi
Keizerlijke Garde
Russische Keizerlijke Garde
sommige ondergrondse groepen
IJzeren Garde
Zwarte Garde
een gemeente in de Spaanse regio Navarra, zie Garde (Navarra)
Franse gemeenten met La Garde of Lagarde
Garde (Gotland), plaats op het Zweedse eiland Gotland
Gardé, een schaakvereniging uit Soerendonk.